CRT oder Crt steht für:
 Cardiac Resynchronization Therapy, englisch für Kardiale Resynchronisationstherapie in der Medizin, siehe Herzschrittmacher
 Cathode Ray Tube, englisch für Kathodenstrahlröhre in der Elektrotechnik, eingesetzt in Kathodenstrahlröhrenbildschirmen, im Zusammenhang mit EDV als Röhrenmonitore bezeichnet, im Gegensatz zu Flachbildschirmen
 Certificate, englisch allgemein für Zertifikat
 Chinese Remainder Theorem, englisch für Chinesischer Restsatz in der Mathematik
 Claims Resolution Tribunal, ein internationales Schiedsgericht im Verfahren um jüdische Vermögen bei Schweizer Banken
 Computer-Regulations-Thermographie, eine diagnostische Methode, welche Temperaturen auf der Haut misst
 Consejo Regulador del Tequila, Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung der gesetzlichen Normen und Bestimmungen zur Herstellung und Vermarktung von Tequila überwacht
 Continuous Regeneration Trap, eine Variante eines Dieselrußpartikelfilters in der Umwelttechnik

 Courant, siehe Kurantmünze
 Crater, lateinisch für das Sternbild Becher in der Nomenklatur der Fixsterne
Critical Race Theory, eine rechtswissenschaftliche Strömung
 Crossett, einen Flughafen in Arkansas nach dem IATA-Flughafencode
 C Runtime, eine Laufzeitbibliothek in der Programmierung
 Change Request Tool, ein in der Computerbranche genutzter Prozess beziehungsweise genutztes Programm zur Abwicklung und Dokumentation von Änderungen an Computerprogrammen beispielsweise im ERP(Enterprise Ressource Planning)-Umfeld
 Kroatische Sprache, historischer Ethnologue-Code

crt steht für:
 Iyojwa’ja (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache in Argentinien

Abkürzung